Шаєнн — місто в штаті Вайомінг, США.
 Шаєнн — місто в штаті Оклахома, США.
  — річка, що протікає штатами Вайомінг і Південна Дакота, США.

Див. також 
 Шаєнн (округ)